Le district de Yingjiang (迎江) est une subdivision administrative de la province de l'Anhui en Chine ;
 Le xian de Yingjiang (盈江) est une subdivision administrative de la province du Yunnan en Chine.

Homonymie de toponyme